Prisca puede hacer referencia a lo siguiente:

 Prisca, esposa del emperador Diocleciano.
 Prisca (cuadro), cuadro de Antonio Saura.
 Prisca (esposa de Basiano), dama romana de finales del siglo IV.
 Prisca (nombre), nombre de pila femenino.
 Prisca (profetisa), montanista del siglo II.
 Prisca (santa), santa cristiana, su nombre es apócope de “Priscila”.